Damernes omnium ved sommer-OL 2020 bliver afholdt i Izu Velodrome den 8. august 2021.

Deltagende ryttere 
Der kvalificeres i alt 13 ryttere fra den særlige OL-rangliste, der opgøres i perioden 2018 – 2020, til at deltage i omnium. Samtidig er der åbnet mulighed for, at de 8 ryttere, der er kvalificeret til parløb også kan stille op i omnium. Der er dog visse forudsætninger, herunder at hver nation kun kan deltage i omnium med én rytter. Dette betyder, at der samlet kan være maksimum 21 ryttere i konkurrencen.

Format 
Formatet for omnium er ændret ved sommer-OL 2020. Antallet af del-discipliner er reduceret fra seks til fire. Samtidig indføres der én ny del-discipliner. Det fastholdes dog, at der bliver opnået points efter placeringen i de første tre del-discipliner. Der bliver givet 40 points til vinderen, 38 points til nr. to, 36 points til nr. tre og så videre nedad. Disse akkumulerede points er udgangspunkt ved den sidste del-discipliner Pointløb, hvor optjente points blev lagt til, eller trukket fra rytternes samlede points. Vinder af Omnium disciplinen er den rytter med flest points efter pointløbet. 
De enkelte del-discipliner i konkurrencen er:
 Scratch: Samlet start, hvor der kan tages omgange og vinderen er den første der fuldfører 10 km.
 Udskilningsløb: Sidste rytter i de indlagte spurter udskilles indtil kun vinderen er tilbage.
 Tempoløb: Samlet start, hvor den førende rytter får points hver omgang. Der køres i alt 7,5 km.
 Pointløb: Samlet start, hvor der kan tages omgange og points over 20 km.

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Samlet resultat 

SC: Scratch. TL:  Tempoløb. UL:  Udskilningsløb. PL:  Pointløb.

Resultater del-discipliner

Scratch

Tempoløb

Udskilningsløb

Pointløb

Referencer

Eksterne henvisninger 
 https://www.uci.org/olympic-games/track-cycling
 https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/20200806_CTR.html

Omnium (damer)